Калирахи може да се отнася за:

 Калирахи, село в дем Гревена, Западна Македония, Гърция, със старо име Вравонища;
 Калирахи, село на Тасос, Източна Македония и Тракия, Гърция.